Gorzyczki peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Gorzyczki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Gorzyczki, un village de la voïvodie de Silésie.